La famille de Pange est issue de la noblesse du duché de Lorraine. Parmi les membres de la famille, plusieurs Jean de Pange se sont distingués : 
 Jean de Pange (1881-1957), historien et écrivain français.
 Jean de Pange (1917-1999), aviateur et résistant français, neveu du précédent.
Jean de Pange, metteur en scène, petit-fils de l'aviateur.